Кападокија је историјска област у Малој Азији, данашњој Турској

Кападокија се исто може односити на:
 Кападокија (сатрапија), покрајина Ахеменидског царста, покривала читаву област;
 Кападокија (провинција), провинција Римског царства, покривала читаву област;
 Кападокија (Абуцо), град у Италији;
 Кападокија (ТВ серија), мексичка телевизијска серија